Keystone State Park  ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Keystone State Park (Oklahoma)
 Keystone State Park (Pennsylvania)